La Coppa del Re 1983 è stata la 47ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1982-1983

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1983
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Sport a Palencia